Виталия Дьяченко — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — Евгения Родина — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Посев 

  Ксения Первак (Отказ)
  Евгения Родина (Четвертьфинал)
  Аранча Рус (Второй раунд, отказ)
  Анастасия Екимова (Полуфинал)

<li>  Весна Долонц (Второй раунд)
<li>  Акгуль Аманмурадова (Финал)
<li>  Леся Цуренко (Четвертьфинал)
<li>  Дзюнри Намигата (Второй раунд, отказ)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2011